Oliver Lodge
Royal Lodge
Thomas Lodge
David Lodge
Lodge (Carolina do Sul)

Desambiguação